Masoko (alte Schreibweise: Massoko) ist ein Ort im Südwesten von Tansania mit 6136 Einwohnern bei der Volkszählung 2012.

Geografie

Lage 
Masoko liegt  im Distrikt Rungwe der Region Mbeya, 14 Kilometer südöstlich von Tukuyu auf dem Wege zum Nyassasee. Der Ort befindet sich auf einem Höhenrücken südwestlich des Flusses Mbaka etwa 920 Meter über dem Meer. Nach Südosten fällt das Land rund 50 Meter tief zum gleichnamigen, kreisförmigen Kratersee ab. Bohrkerne zeigen, dass dieser Vulkan in den letzten Zehntausenden Jahren mehrfach aktiv war.

Der Ortsname bedeutet auf Swahili  „Markt“ und ist der Plurfal vom „Soko“, das vom arabischen „souq“ (Markt) abstammt.

Klima 
Das Klima in Masoko ist gemäßigt warm, Cwa nach der effektiven Klimaklassifikation. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 19,8 Grad Celsius. Am meisten Regen fällt mit 506 Millimetern im März, die trockenste Zeit sind die Wintermonate Juni bis September.

Geschichte 
Der Ort weist im Zentrum noch Gebäudeteile der ehemaligen deutschen Boma auf. Masoko war in der deutschen Kolonialzeit Standort der 5. Kompanie der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

Als die Deutschen 1917 den Ort räumten, wurden größere Mengen an Material im See versenkt. Kinder haben jahrelang Hellermünzen aus dem See geborgen und an Touristen verkauft.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Mbeya (Region)
Ort in Afrika